

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Cresciuto nel  e nell', dove ha debuttato fra i professionisti disputando anche 4 incontri di AFC Cup, il 13 febbraio 2020 è passato a titolo definitivo al .

Nazionale
Ha disputato tre gare con l'Under-18 tagika.

Il 7 giugno 2019 ha esordito con la Nazionale tagica disputando l'amichevole pareggiata 1-1 contro l' e realizzando la rete del pareggio a due minuti dal termine.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 25 marzo 2021.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Istiklol: 2019

Campionato tagiko: 1
Istiklol: 2019

Istiklol: 2019

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale tagika